Tunnicliffe ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Tunnicliffe (* 1982), US-amerikanische Seglerin
 Denis Tunnicliffe, Baron Tunnicliffe (* 1943), britischer Pilot, Wirtschaftsmanager, Politiker und Mitglied des House of Lords
 Geoff Tunnicliffe (* 1947), US-amerikanischer Medienberater und evangelikaler Leiter
 William W. Tunnicliffe (1922–1996), markup language-Gründer